Алекса́ндр Алекса́ндрович Га́лкин:
 Галкин, Александр Александрович (1914—1982) — физик-экспериментатор, действительный член АН УССР.
 Галкин, Александр Александрович (1935—2002) — генерал-полковник, лауреат Государственной премии РФ, депутат Госдумы РФ II созыва (1998—2000), отец артиста эстрады Максима Галкина.
 Галкин, Александр Александрович (род. 1979) — российский шахматист, гроссмейстер (2000).